Гуслянка:

 Гуслянка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Гуслянка — деревня в Кикнурском районе Кировской области России.
 Гуслянка — река в Архангельской области России, приток реки Моржевка.
 Гуслянка — традиционный молочный продукт, простокваша из парного молока.